Op het toernooi van Wimbledon in 2003 speelden de mannen  in het dubbelspel van 23 juni tot en met 6 juli. De titelverdedigers en als vierde geplaatste Zweed Jonas Björkman en de Australiër Todd Woodbridge wonnen het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Indiër Mahesh Bhupathi en Wit-Rus Maks Mirni met 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-3 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 2003